Албанская Суперлига 2014/2015 () — 76-й сезон чемпионата Албании по футболу. Он начался 23 августа 2014 года и закончился 23 мая 2015 года. Чемпионский титул смог защитить клуб «Скендербеу».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com

Чемпионат Албании по футболу
Албания